Iglica − drewniany bądź metalowy, podłużny przyrząd, służący do szycia sieci rybackich. Na iglicę nawleka się sznurek, który łączy oczka sieci z propylenowymi (zazwyczaj) linkami tzw. "pływającymi".

Rybołówstwo